Marc Isambart Brunel (1769-1849), ingénieur franco-britannique ;
 Alexis Brunel (1793-1849), personnalité politique française ;
 Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), fils de Marc, ingénieur britannique ;
 Paul Antoine Brunel (1830-1904), personnalité de la Commune de Paris ;
 Georges Brunel (1838-1890), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Brunel (1844-1919), peintre français ;
 Georges Brunel (1856-1900), mathématicien français ;
 Raoul Brunel (1864-1944), compositeur français ;
 Raymond Brunel (1878-1958), compositeur de musiques de cirque belge ;
 Clovis Brunel (1884-1971), philologue français, membre de l'Institut et directeur de l’École nationale des chartes ;
 Adrian Brunel (1892-1958), réalisateur et producteur britannique ;
 Fernand Brunel (1907-1927), footballeur français ;
 Max Brunel (1933-), exploitant de salles de cinéma, écrivain et essayiste français ;
 Pierre Brunel (1939-), universitaire et critique littéraire français ;
 Roger Brunel (1944-), auteur français de bandes dessinées ;
 Jean-Frédéric Brunel (1945-), botaniste français ;
 Jean-Luc Brunel (1946-2022), agent de mannequins français ;
 Chantal Brunel (1948-), personnalité politique française ;
 Jacques Brunel (1954-), joueur et entraîneur de rugby français ;
 Méka Brunel (1956-) femme d'affaires franco-iranienne ;
 Sylvie Brunel (1960-), géographie et écrivaine française ;
 Philippe Brunel (1973-), footballeur français ;
 Élisabeth Chevanne-Brunel (1975-), coureuse cycliste française ;
 Valentin Brunel (1996-), musicien et disc jockey français ;
 Alexys Brunel (1998-), coureur cycliste français.

Patronyme français